Anori (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
Anorí (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia